New River ist der Name folgender Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 New River (Agua Fria River), mündet in den Agua Fria River in Arizona
 New River (Kanawha River), mündet in den Kanawha River, in North Carolina, Virginia und West Virginia
 New River (Saltonsee), mündet in den Saltonsee in Kalifornien
 New River (North Carolina), mündet in den Atlantik in North Carolina
 New River (South Carolina), mündet in den Atlantik in South Carolina
 New River (Tennessee), mündet in den Cumberland River in Tennessee
 New River (Trinity River), mündet in den Trinity River (Kalifornien) in Kalifornien
 New River (Florida), Kanal in Florida, der die Everglades entwässert

in anderen Ländern:
 New River (England), Kanal in  England
 New River (Belize), Fluss in Belize
 New River (Corantijn), Fluss im Grenzgebiet Guyana/Suriname

New River ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 New River (Arizona)
 New River (Florida)
 New River (Tennessee)
 New River (Virginia)